

Persone
 Alfred Neubauer (1891-1980) – dirigente sportivo austriaco, direttore sportivo della Mercedes-Benz
 Dagmar Rübsam-Neubauer (1962) – ex atleta tedesca, specializzata nei 400 metri piani
 Karl Neubauer (1896-1954) – calciatore austriaco, di ruolo centrocampista
 Jonas Neubauer (1981-2021) – videogiocatore di Tetris statunitense
 Leopold Neubauer (1889–...) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Luisa Neubauer (1996) – politica e attivista tedesca
 Marlene Neubauer-Woerner (1918-2010) – scultrice tedesca

Altro
 8634 Neubauer – asteroide della fascia principale